Mulao bezeichnet:
 alternativ Mulam, Ethnie in China

Mulao ist der Familienname von
 Adamson Mulao (* 1989), sambischer Fußballspieler